Canaan Township est le nom des townships suivants aux États-Unis :

Missouri 
 Canaan Township du comté de Gasconade (inactif).

Ohio 
  du comté d'Athens.
  du comté de Madison.
  du comté de Morrow.
  du comté de Wayne.

Pennsylvanie 
  du comté de Wayne.

Homonymie de townships